El término bengalí puede referirse:

 al idioma bengalí;
 a la comunidad étnica bengalí;
 al pueblo bengalí;
 a una persona nacida en Bengala Occidental.

Otras:

 un nombre común de la especie de ave Sporophila bouvronides en Venezuela.